El término hierba hormiguera puede referirse a:

 El nombre común de la planta Chenopodium ambrosioides.
 El nombre común de la planta Chenopodium botrys.